Die Sportsmax Open Squash Championship 2011 fand vom 23. bis 28. Juli 2011 in der American University in Cairo in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie International 25. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Sieger der ersten offiziellen Auflage wurde Mohammed Ali Anwar Reda, der im Finale Marwan Elshorbagy mit 6:11, 12:10, 12:10, 6:11 und 16:14 bezwang. Dies war Redas elfter Titel auf der PSA World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Islam El Fiky einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Kairo